Диво — явище, що сприймається як спричинене надприродними силами, чаклунством, втручанням божественної сили.
 «Диво» — перший історичний роман українського письменника Павла Загребельного.
 

 «Диво» — радянський художній фільм-драма 1934 року.
 «Диво» — 18-й епізод шостого сезону серіалу «Цілком таємно», прем'єра якого відбулася 18 квітня 1999 року.
 «Диво» — російський фільм 2009 року.
 «Диво» — японський фільм 2011 року.
 «Диво» — американська сімейна драма 2017 року.